Die 7. Handzame Classic 2017 war ein belgisches Straßenradrennen. Das Eintagesrennen wurde gestartet in Bredene und endete in Handzame nach 197,7 km. Das Radrennen fand am Freitag, dem 17. März 2017, statt. Es gehört zur UCI Europe Tour 2017 und war dort in der Kategorie 1.1 eingestuft.

Teilnehmende Mannschaften

Rennergebnis

Weblinks 
 Offizielle Website
 

Radrennen 2017